Сунцокрет или сунцокрети може да се односи на:
 Сунцокрет, једногодишња биљка
 Сунцокрет (музичка група), рок група из Београда
 Сунцокрети (Ван Гог), серије слика Винсента ван Гога
 Сунцокрети (род), род биљака из породице главочика
 Сунцокрети (филм), југословенски филм из 1988. године